Палата зібрань — це назва законодавчих органів або нижньої палати двопалатного парламенту. У деяких країнах вона може бути присутньою на субнаціональному рівні.

Історично, у Британських коронних колоніях, оскільки колонія отримувала більш внутрішньо , Палата зібрань витісняла (зазвичай не виборні)  як колоніальний законодавчий орган, часто стаючи нижньою палатою.

Перелік палат зібрань

Діючі

Національні

Субнаціональні

Зниклі

Національні

Субнаціональні

Див. також
 Законодавче зібрання
 
 Парламент

Посилання

Законодавча влада